Spettacolo – rappresentazione artistica di varia natura
Show – album dei The Cure del 1993
Show – home video omonimo dei Cure dello stesso anno, uscito parallelamente al disco
Show – album dei Persiana Jones del 1993
Show – album dei The Jesus Lizard del 1994
Show – album degli After Crying del 2003
Show – singolo di Morgenštern del 2021

Pagine correlate
The Show